Сет Чарльз Калихма́н (, род. 1961) — американский социальный психолог, специалист по профилактике и лечению ВИЧ / СПИД, исследователь ВИЧ-диссидентства.

Биография 

В 1983 году получил бакалавра гуманитарных наук по психологии в Южно-Флоридском университете.

В 1990 году получил доктора философии по клинической/ в Южно-Каролинском университете.

Профессор кафедры психологии Коннектикутского университета.

Руководитель Юго-Восточного проекта по исследованию и образованию в области ВИЧ/СПИД в Атланте и Кейптауне.

Главный редактор научного журнала .

Разработчик .

Калихман начал исследовать ВИЧ-диссидентов после прочтения работ , в течение года проникая в их различные группы. Он утверждает, что отрицание часто является стратегией преодоления трудностей, и что последователи часто являются участниками антиправительственных движений и , и склонны к когнитивным искажениям; он утверждает, что для ВИЧ-диссидентов свойственно параноидное расстройство личности. 

Автор статей в научных журналах , , , , , , , , , , , , , , , American Journal of Psychiatry, , American Psychologist, Archives of Sexual Behavior, , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Journal of Homosexuality, , , , , , , , , , , , , , Journal of the American Medical Association, , , , , The Lancet, ,, , Morbidity and Mortality Weekly Report, , , , , PLOS One, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , The New England Journal of Medicine, .

Награды 
 Samuel Beck Award for Early Career Achievement (1995) от 
 Early Career Award in Health Psychology (1997) от Американской психологической ассоциации 
 Distinguished Scientist Award (2005) от Общества поведенческой медицины ().

Научные труды 

Полный список научных трудов представлен в Google Scholar

Монографии 
 Kalichman S. C. Preventing AIDS: A sourcebook for behavioral interventions. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
 Kalichman S. C. The inside story on AIDS: Experts answer your questions. Washington, DC: American Psychological Association, 2003.

Статьи 
 Ostrow D. G., Kalichman S. C. Methodological issues in HIV behavioral interventions // Handbook of HIV prevention. — Boston: Springer, 2000. P. 67—80.
 Kalichman S. C., Sikkema K. J. Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome // Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide to Effective Interventions. Hogrefe Publishing, 2004. — P. 167.
 Kalichman S. C. Assessment of sexual behavior // Handbook of behavioral medicine / L. A. J. Scott-Sheldon, S. C. Kalichman, M. P. Carey (Eds.). — New York: Springer. — P. 59—72
 Kalichman S. C.Sexual sensation seeking scale // Handbook of Sexuality-Related Measures / Terri D. Fisher , Clive M. Davis , William L. Yarber , Sandra L. Davis (Eds.). — Routledge, 2011. — P. 564—565
 Kalichman S. C. Sexual Compulsivity Scale // Handbook of Sexuality-Related Measures / Terri D. Fisher , Clive M. Davis , William L. Yarber , Sandra L. Davis (Eds.). — Routledge, 2013. — P. 146. ISBN 9780415801744

Примечания

Литература 
 
 
 

Исследователи ВИЧ/СПИДа
Выпускники Южно-Флоридского университета
Выпускники Университета Южной Каролины
Преподаватели Коннектикутского университета
Социальные психологи США
Клинические психологи
Блогеры США
Авторы энциклопедий и словарей